Štefanec je lahko:
 Štefanec, priimek več znanih ljudi 
 Štefanec, Trnovec Bartolovečki (Hrvaška)
 Štefanec, Mala Subotica (Hrvaška)